

Geografia 
 Bora Bora – isola della Polinesia francese
 Bora Bora – comune della Polinesia francese
 Aeroporto di Bora Bora – aeroporto situato sull'isola di Bora Bora

Cinema 
 Bora Bora – film del 1968 di Ugo Liberatore

Musica 
 Bora Bora – singolo de La Rappresentante di Lista del 2017
 Bora Bora – album del 1969 di Piero Piccioni
 Bora-Bora – album del 1988 del gruppo brasiliano Os Paralamas do Sucesso